Гленберн има више значења:
 Гленберн (Пенсилванија)
 Гленберн (Северна Дакота)